The Platinum Collection è una raccolta del gruppo musicale tedesco Scorpions del 2005.

Tracce

Disco 1 
In Trance
Crying Days
Pictured Life
He's a Woman - She's a Man
Coast to Coast
Lovedrive
Is There Anybody There?
Holiday
Another Piece of Meat
Make it Real
The Zoo
Hey You
Blackout
Can't Live Without You
Now!
Dynamite

Disco 2 
No One Like You
Bad Boys Running Wild
Still Loving You
Big City Nights
Rock You Like a Hurricane
Coming Home
Rhythm of Love
Believe in Love
Passion Rules the Game
Can't Explain
Living for Tomorrow (live)
Wind of Change
Send Me An Angel
Alien Nation
No Pain No Gain
Under The Same Sun

Disco 3 
You and I
Does Anyone Know
Wild Child
Where the River Flows
Edge of Time
When You Came Into my Life (nuova versione)
A Moment in a Million Years
10 Light Years Away
Eye to Eye
Mysterious
Aleyah
Moment of Glory
Here in My Heart
When Love Kills Love
Deep and Dark
Remember the Good Times

Collegamenti esterni